Муста́фина — женская форма фамилии .

Известные носители 
 Мустафина, Алия Фаргатовна (род. 1994) — российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), дочь Фаргата Мустафина.
 Мустафина, Виктория Игоревна (род. 1998) — российская футболистка.
 Мустафина, Жанар Габиденовна (1936—2021) — казахский офтальмолог, заслуженный врач Казахской ССР (1990).
 Мустафина, Фатима Хамидовна (1913—1998) — педагог, партийный и государственный деятель, кандидат философских наук.

См. также 
 Посёлок Габидена Мустафина — населённый пункт в Казахстане.